Thamm ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Thamm (1839–1882), deutscher Bildhauer
 Alexander Thamm (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Berndt Georg Thamm (* 1946), deutscher Sozialpädagoge und Publizist
 Franz Thamm (1831–1902), deutscher Bildhauer
 Gustav Adolf Thamm (1859–1925), deutscher Maler
 Hans Thamm (1921–2007), deutscher Chor- und Orchesterdirigent
 Holger Thamm (* 1969), deutscher Basketballspieler
 Jörg Thamm (* 1965), deutscher Politiker (CDU)

 Michael Thamm (Journalist) (1957–2010), deutscher Hörfunk- und Fernsehjournalist
 Michael Thamm (* 1963), deutscher Betriebswirt und Manager
 Manfred Thamm (1932–2016), deutscher Jurist
 Monika Thamm (* 1944), deutsche Politikerin (CDU)
 Paul Thamm (1904–nach 1969), deutscher Jurist und Staatsanwalt
 Walter Thamm (1885–1938), deutscher Maler und Grafiker
 Werner Thamm (1926–1987), deutscher Fußballspieler

Thamm ist außerdem der Name folgender geographischer Objekte:
 Thamm (Senftenberg), ehemalige Gemeinde in Brandenburg

Siehe auch:
 Tamm (Begriffsklärung)
 Tham
 Thám
 Tam